

Teste di serie 

  Lauren Davis (ultimo turno)
  Kiki Bertens (qualificata)
  Urszula Radwańska (qualificata)
  Samantha Crawford (qualificata)
  Pauline Parmentier (ultimo turno)
  Han Xinyun (ultimo turno)

  Louisa Chirico (qualificata)
  Julia Glushko (qualificata)
  María Teresa Torró Flor (ultimo turno)
  Maria Sakkarī (qualificata)
  Rebecca Peterson (primo turno)
  Viktorija Golubic (ultimo turno)

Qualificate 

  Julia Glushko
  Kiki Bertens
  Urszula Radwańska

  Samantha Crawford
  Louisa Chirico
  Maria Sakkarī

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
WTA Tour 2016